Кииковы () — дворянский род. Из башкир деревни Чукурово Иректинской волости Осинской дороги (ныне Татышлинского района Республики Башкортостан).

Башкирский род Кииковых в 1802 году записан в дворянскую родословную книгу Оренбургской губернии.

Общая характеристика 

Родоначальником башкирского рода Кииковых является Шариф Кииков — прапорщик (1776), тархан. Участвовал в походе против барских конфедератов, в подавлении Крестьянской войны Пугачёва. До 1797 года являлся старшиной Гайнинской и Ирэктинской волостей, в то же время в 1750—1797 гг. — главным старшиной Осинской дороги. Был награждён серебряной и большой золотой медалями, на лицевой стороне последней был выбит профиль императрицы с надписью на обороте «Башкирский главный старшина Шариф Кийков жалован сей медалью за верность, за храбрость, за его службу. 1774 г.».

Из сыновей Шарифа Киикова известны:
 Абдулла Шарипов (1746—1828) служил в звании юртового старшины.
 Бикташ Кииков (1752—1829);
 Нигматулла Кииков (1773—?) — юртовой старшина. В 1802 году получил чин 14-го класса. С 1825 года — начальник Х Башкирского кантона.

Из семи сыновей Абдуллы Шарипова наиболее известны:
 Тухватулла Абдулов (1768—1842) — походный старшина. В его обязанность входили сопровождение башкирской команды на Оренбургскую линию и обратно домой;
 Курбангали Абдулов (1780—?) — есаул. Его сыновья Файруша (1811—?; его дети Вильдан, Абдулханнан, Исмагил, Музафар, Хусаин), Галиулла (1814—?; сыновья Шагидулла, Хабибулла), Зайнулла (1819—1847; сын Мухаметкаюм);
 Абдулхалик Абдулов (1787—1816) — юртовой старшина. Его сыновья Абдулхаким (1812—?; его дети Гайса, Садрислам, Садритдин, Садыр-иксан), Зиганша (1814—?; его сыновья Мифаррах, Муха-метлатип, Мухаметсадык).;
 Абдельсалих Кииков (1797—1849). Его сыновья Мухаметфазыл, Мухаметгали, Мухаметрахим, Абдулла, Абдрахман и Мухаметзариф.
 Гайнитдин Кииков (1803—?). Его сыновья Камалитдин, Багаутдин, Султанахмет, Абдулмусавир, Якуп, Юсуп и Муса.

Из десяти сыновей Нигматуллы Киикова наиболее известны:
 Губайдулла Кииков (1794—1840). Его сыновья Арсланбек, Арсланбий и Хамидулла.
 Мухаметша Кииков (1810—?) — зауряд-хорунжий, помощник начальника башкирского кантона. Его сыновья Шагибал и Нурмухамет.
 Мухаметшариф Кииков (1815—?) — урядник, юртовый старшина.

Из сыновей Тухватуллы Абдулова известны Гибатулла (1790—1847), Мухаметгали (1793—1823), Насибулла (1798—?).

Из шести сыновей Абдельсалиха Киикова наиболее известен:
 Мухаметгали Кииков (1826—1889) — поэт-просветитель. Известен под псевдонимом Гали Сокрой. Его жена — Марфуга Земалитдинова (1831—?).

У Мухаметгали Абдельсалиховича был сын:
 Гарифулла Кииков (1861—1918) — башкирский поэт-просветитель, публицист, ученый-историк.

Литература 
 Башкирские родословные. Уфа, 2002.
 Гайсин Г. Башкирские тарханы и дворяне. // «Ватандаш». 1999. № 10. С. 154—159.
 Гумеров Ф. Х. Законы Российской империи о башкирах, мишарях, тептярах и бобылях. Уфа, 1999.
 Ильясова А. Я. Особенности формирования дворянского сословия из башкир. // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 38 (176). История. Вып. 37. С. 26—32 
 
 Надергулов М. Х. Кииков Гарифулла.//Башкирская энциклопедия: в 7 т. — Уфа, 2007. — Т. 3. — С.394—395.
 
 
 Сайфуллина Л. Ф. Правящая элита Башкирии конца XVI — первой половины XIX вв.: Основные этапы формирования.// Вестник БИСТ. № 3 (7), 2010. С.132—139.

Примечания

Ссылки 
 Асфандияров А. З. Кииковы. // Статья в Башкирской энциклопедии.
 

Башкирская аристократия